Паницкая:
Паницкая (Саратовская область) — сельский населённый пункт в Красноармейском районе Саратовской области
Паницкая (станция) — станция Саратовского региона Приволжской железной дороги